Sedlmayr  ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Sedlmayr ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Namensträger 
 Betty Sedlmayr (1904–2004), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Ernst Conrad Sedlmayr (1868–1939), österreichischer Agrarökonom
 Erwin Sedlmayr (1942–2022), deutscher Astrophysiker 

 Gerhard Sedlmayr (1891–1952), deutscher Ingenieur, Flugpionier und Unternehmer
 Hans Sedlmayr (1896–1984), österreichischer Kunsthistoriker
 Heinrich Stephan Sedlmayer (1855–1928), mährisch-österreichischer Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Helene Sedlmayr (1813–1898), deutsches Stadtoriginal in München
 Johann Sedlmayr (1846–1900), deutscher Brauereibesitzer (Spatenbräu in München), und Politiker, MdR, Sohn von Gabriel Sedlmayr dem Jüngeren
 Johannes Sedlmayr (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Joseph Anton Sedlmayr (1797–1863), deutscher Maler und Lithograph
 Lorenz Sedlmayr (1887–1971), deutscher Politiker (CSU), Staatssekretär
 Max Sedlmayr (1832–1899), deutscher Dirigent
 Walter Sedlmayr (1926–1990), deutscher Schauspieler

Siehe auch 
 Sedelmeyer
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmeyer
 Sedlmeir
 Sedelmaier

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname